Indianapolis 500 1980 je bila štiriinšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 25. maja 1980.

Rezultati 

1980 v športu
1980